Велбъжд може да се отнася за:

 Велбъжд – средновековен град, на мястото на днешен Кюстендил
 Велбъжд (площад) – централния площад на Кюстендил
 Велбъжд (завод) – търговско дружество за производство на прежди в Кюстендил
 Велбъжд (хотел) – хотел-ресторант в Кюстендил
 Велбъжд (дружество) – дружество за физкултура и спорт в Кюстендил
 Велбъжд (Кюстендил) – футболен клуб от Кюстендил